Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1966 was de 8e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Twaalf landen namen deel aan dit toernooi dat van 30 april tot en met 5 mei 1966 in de Filipijnen werd gespeeld. Birma en Israël werden allebei winnaar van het toernooi, in de finale werd met 1–1. Ook de derde plek werd gedeeld, door Taiwan en Thailand.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Play-off

Knock-outfase

Voetbal in de Filipijnen
Voetbal in 1966
Asian Cup onder 20
Sportevenement in de Filipijnen